

Patronyme 

 Arthur Fremantle
 Charles Fremantle
 Sydney Fremantle
 Thomas Fremantle (1765-1819), amiral dans la Royal Navy
 Thomas Fremantle (1790-1898), fils du précédent, homme politique britannique
 Thomas Fremantle (1862-1956), petit-fils du précédent, noble, militaire et tireur sportif olympique britannique.

Toponyme 

 Ville de Fremantle Est
 Fremantle
 Prison de Fremantle
 Cité de Fremantle
 Fremantle Football Club
 Circonscription de Fremantle

Autre 
 FremantleMedia